Пікуль Валентин Савович (13 липня 1928 року, Ленінград — 17 липня 1990 року, Рига) — російський радянський письменник, автор багатьох гостросюжетних романів і повістей на історичну та військову тематику.
 Індійські пікулі, Індійські пікулі, ачар — індійська приправа, що виготовляється з різноманітних ферментованих зазвичай дрібно нарізаних фруктів і овочів.
 Пікулі (від англ. pickle «солити, маринувати») — суміш маринованих в оцті овочів: цибулі, часнику, дрібних огірків, помідорів, бобів гороху або квасолі.